Архети́п (от  — первообраз, прообраз, образец):
 Архетип (биология) — представление о первичном типе, прототипе, строения скелета всех позвоночных животных.
 Архетип (информатика) — формализованная и многократно используемая модель некоторого понятия предметной области.
 Архетип (литература) — часто повторяющиеся образы, сюжеты, мотивы в фольклорных и литературных произведениях.
 Архетип (текстология) — хронологически древнейший неизвестный современным исследователям текст какого-либо письменного памятника.
  (проформа, прототип) — реконструированная или фактически засвидетельствованная языковая форма (слово), исходная для её позднейших продолжений в родственных языках.
 Архетип (психология) — в аналитической психологии — универсальные изначальные врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и обнаруживаемые, как правило, в образах и мотивах сновидений.
  — прообраз, идея в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.)

См. также 
 Прототип
 Стереотип

Литература